Comme nom propre, Sorbonne peut faire référence à :
 des bâtiments :
 la Sorbonne, un complexe monumental universitaire situé à Paris,
 la bibliothèque de la Sorbonne, qui se trouve dans la Sorbonne, 
 la chapelle de la Sorbonne, chapelle située dans le complexe de la Sorbonne ;
 le quartier de la Sorbonne, dans le  de Paris, où est située la Sorbonne :
 la place de la Sorbonne et la rue de la Sorbonne, situées à proximité de ces bâtiments,
 la station de métro Cluny - La Sorbonne sur la ligne 10 du métro de Paris ;
 un collège médiéval de l'ancienne université de Paris :
 le collège de Sorbonne ;
 des universités françaises dont certains locaux sont situés dans la Sorbonne :
 l'université Panthéon-Sorbonne (Paris-I) depuis 1971,
 l'université Sorbonne-Nouvelle (Paris-III) depuis 1971,
 l'université Paris-Sorbonne (Paris-IV) de 1971 à 2017,
 l'université Sorbonne Université (issue de la fusion de Paris-IV et Paris-VI) depuis 2018 ;
 l'université Sorbonne Paris Nord (Paris-XIII) ;
 l'unité de formation et de recherche de sciences humaines et sociales Sorbonne de l'université Paris-Descartes de 1971 à 2006 ;
 les Cours de civilisation française de la Sorbonne ;
 le CIES Sorbonne ;
 des communautés d'universités et établissements ou autres formes de regroupement :
 Sorbonne Universités (de 2010 à 2017) :
 collège doctoral de la Sorbonne,
 collège des licences de la Sorbonne,
 université Sorbonne-Paris-Cité (jusqu'au ), puis Alliance Sorbonne-Paris-Cité (depuis le ),
 Sorbonne Alliance, initiée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2018,
 Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers, ou HESAM ;
 une université émirienne :
 Sorbonne Université Abou Dabi (ex-université Paris-Sorbonne-Abou Dabi)] ;
 des stations de radiodiffusion et de télévision :
 Radio-Sorbonne, diffusée naguère en ondes moyennes et désormais sur France Culture,
 Radio Sorbonne Nouvelle,
 Sorbonne Nouvelle TV,
 Fréquence Sorbonne,
 Sorbonne(s) Nouvelles ;
 la Sorbonne d'Abidjan, un ancien espace public de discussion ;
 Sorbonne, un quartier de Libreville (Gabon).

Comme nom commun, le mot sorbonne désigne un type de hotte aspirante utilisée en laboratoire. Il dérive de celui de l'université.

Références

Articles connexes 
  Robert de Sorbon
  Sorbon

Homonymie